Neuvy (Allier)
 Neuvy (Loir-et-Cher)
 Neuvy (Marne)
ook:
Neuvy-au-Houlme, Orne 
Neuvy-Bouin,  Deux-Sèvres  
Neuvy-Deux-Clochers,  Cher 
Neuvy-en-Beauce, Eure-et-Loir 
Neuvy-en-Champagne,  Sarthe 
Neuvy-en-Dunois, Eure-et-Loir 
Neuvy-en-Mauges,  Maine-et-Loire 
Neuvy-en-Sullias,  Loiret 
Neuvy-Grandchamp,   Cher
Neuvy-le-Barrois,  Cher 
Neuvy-le-Roi, Indre-et-Loire 
Neuvy-Pailloux, Indre 
Neuvy-Saint-Sépulchre, Indre 
Neuvy-Sautour, Yonne 
Neuvy-sur-Barangeon,  Cher 
Neuvy-sur-Loire,  Nièvre